La lune de miel est une expression désignant le mois qui suit le mariage, et, par extension, le voyage de noces.

Au cinéma 
 1935 : Lune de miel, un film français de Pierre-Jean Ducis ;
 1940 : La Lune de miel de Beate, un film allemand de Peter Ostermayr ;
 1942 : Lune de miel mouvementée, un film américain de Leo McCarey ;
 1953 : Lune de miel au Brésil, un film américain de Mervyn LeRoy ;
 1956 : Lune de miel, un film soviétique de Nadejda Kocheverova ;
 1959 : Lune de miel (Luna de miel), un film anglo-espagnol de Michael Powell ;
 1970 : Lune de miel aux orties, un film américain de Cy Howard ;
 1970 : Une hache pour la lune de miel, un film italo-espagnol de Mario Bava ;
 1970 : Les Tueurs de la lune de miel, un film américain de Leonard Kastle ;
 1985 : Lune de miel, un film français de Patrick Jamain ;
 1992 : Lune de miel à Las Vegas, un film américain d'Andrew Bergman ;
 2003 : Lune de miel en enfer, un film américain réalisé par Joel Viertel ;
 2006 : Lune de miel, un film français de François Breniaux.
 2018 : Lune de miel, une comédie française réalisée par Élise Otzenberger ;
 2018 : Lune de miel, un film roumano-canado-germano-suédois de Ioana Uricaru

Autres 
Lune de miel est un groupe musical français actif de 1984 à 1986.
 Lune de miel en enfer, nouvelles de Fredric Brown.
 La baie de la Lune de Miel, baie sur l’océan Pacifique, au nord-est de la côte taïwanaise.
 Lune de miel est aussi le nom donné à la période qui peut surgir au début d'un diabète, où le pancréas produit encore un peu d'insuline.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre